Ла Гирналда има више значења:

 Ла Гирналда (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гирналда (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику